Allan Søgaard (Brædstrup, 20 de janeiro de 1978) é um futebolista da Dinamarca.

Carreira 
 1995-96:  AC Horsens
 1996-97:  AC Horsens
 1997-98:  AC Horsens
 1998-99:  AC Horsens
 1999-00:  AC Horsens
 2000-01:  AC Horsens
 2001-02:  AC Horsens
 2002-03:  AC Horsens
 2003-04:  AC Horsens
 2004-05:  AC Horsens
 2005-06:  AC Horsens
 2006-07:  AC Horsens
 2007-08:  AC Horsens

Referências 

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do AC Horsens